Münchner Orgelbau ist eine deutsche Orgelbaufirma in München.

Geschichte 
Im Jahr 1975 übernahm Wilhelm Stöberl die Firma Münchner Orgelbau von Carl Schuster, die seit den 1920er Jahren bestand. Anfang der 1990er Jahre legte er seine Werkstatt mit der von Guido Nenninger im Stadtteil Sendling zusammen. Dort befindet sich noch heute der Firmensitz.

Seit 1994 wird die Firma von Johannes Führer (* 1959) geführt und firmiert als Münchner Orgelbau Johannes Führer.

Die Firma führt Restaurierungen und Renovierungen vorwiegend im oberbayerischen Raum durch, aber auch Neubauten.

Opusliste (vollständig)

Literatur

Weblinks 

 Homepage Münchner Orgelbau Johannes Führer
 Organ index: Münchner Orgelbau Johannes Führer

Siehe auch 
 Liste von Orgelbauern

Einzelnachweise 

Orgelbauunternehmen
Produzierendes Unternehmen (München)
Orgellandschaft Oberbayern